Hehe steht für:
 Hehe, Ethnie in Tansania
 Hehe Creek, Fluss in Oregon, USA
 Hehe Mountain, Berg in Oregon, USA
 Hehe Butte, Berg in Oregon, USA
 (200002) Hehe, Asteroid, benannt nach der Suzhou Hehe Culture Foundation